Antigny (Vendée)
 Antigny (Vienne)